Por Stanwood pode estar à procura de:
 Stanwood (Iowa)
 Stanwood (Michigan)
 Stanwood (Washington)

Desambiguação